Le Masters de Shanghai est un tournoi de tennis professionnel masculin. L'édition 2015, classée en catégorie Masters 1000, se dispute du 12 au .

Novak Djokovic remporte le simple messieurs. En finale, il bat Jo-Wilfried Tsonga, décrochant à cette occasion le  en simple de sa carrière sur le circuit ATP.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Raven Klaasen et Marcelo Melo.

Primes et points

Faits marquants 
 On note les forfaits des Allemands Philipp Kohlschreiber et Florian Mayer, de l'Argentin Juan Mónaco, du Bulgare Grigor Dimitrov et des Français Gaël Monfils et Benoît Paire.

 Le tenant du titre Roger Federer est éliminé dès son premier match par le qualifié Albert Ramos-Viñolas.

David Ferrer numéro 7 mondial est éliminé dès son premier match par Bernard Tomic.

Résultats en simple

Parcours

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Masters de Shanghai
 Saison 2015 de l'ATP

Liens externes 
  Site officiel
 
 

ATP 2015
Tennis en Chine en 2015
Shanghai
Tennis en octobre 2015